Unterseeboot 1 ou U-1 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard:
 Le SM U-1, de type U 1,  de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1906 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale comme sous-marin d'entrainement.
 Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
 UB-1, un sous-marin de type UB I lancé en 1915 et qui a été coulé en .
 UC-1, un sous-marin de type UC I lancé en 1915 et qui a été coulé en .
 L'Unterseeboot 1, un sous-marin de type II.A, a été lancé en 1935 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé en .
 L'Unterseeboot 1, un sous-marin de type 201, a été lancé en 1967 pour la Bundesmarine et arrêté en 1963 pour être reconstruit. Il est alors remis en service de 1967 à 1991, en tant que sous-marin de type 205.

Unterseeboot 1 ou U-1 ou U-I peut faire référence également à:
 L'Unterseeboot 1,  de type U 1 pour la Marine austro-hongroise, a été construit en 1911 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale et cédé à l'Italie en 1920.

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1940